Miass (stad), een stad in de Russische oblast Tsjeljabinsk
 Miass (rivier), de rivier waaraan deze stad ligt